Dálnice A3 se nachází ve více státech:

 Dálnice A3 (Albánie)
Dálnice A3 (Chorvatsko)
 Dálnice A3 (Itálie)
 Dálnice A3 (Lucembursko)
 Dálnice A3 (Německo)
 Dálnice A3 (Rakousko)
 Dálnice A3 (Slovinsko)
 Dálnice Struma – bulharská dálnice označená A3